De Pachyosteomorphi zijn een clade van uitgestorven arthrodire placodermen binnen de Eubrachythoraci (van de onderorde Brachythoraci), gepantserde vissen die het meest divers waren tijdens het Devoon. De meeste worden beschouwd als pelagische langeafstandszwemmers, wat leidt tot hun wijdverbreide verspreiding vanaf ten minste het Midden-Devoon.

Fylogenie 
Pachyosteomorphi zijn het zustertaxon van Coccosteomorphi, die samen de twee belangrijkste subclades van Eubrachythoraci zijn. Pachyosteomorphi kan verder worden onderverdeeld in Aspinothoracidi en Dunkleosteoidea, zoals weergegeven in het onderstaande cladogram:

Placodermi